Blanca Álvarez puede referirse a:

 Blanca Álvarez González, escritora española.
 Blanca Álvarez Mantilla (1931-2000), periodista y presentadora de televisión.